Az abaza ábécé (saját nyelvén: абаза бызшва) az abaza nyelv írására használatos. Az írást 1938-ban, a cirill írás módosításával alakították ki (1932 és 1938 között latin betűkel írták – Törökországban még ma is ezt használják).

Megjegyzések

További információk
Omniglot.com
Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék